Лос Занхонес има више значења:

 Лос Занхонес (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Занхонес (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику